il plurale di Barile nei suoi diversi significati
Barili, municipalità delle Filippine nella Provincia di Cebu

Persone 
Antonio di Neri Barili – scultore, architetto, intagliatore italiano

Giovanni Barili – scultore, intagliatore italiano